Foltz ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Shortridge Foltz (1849–1934), amerikanische Anwältin
 Friedrich Foltz (1811–1879), deutscher Zeichner und Stahlstecher
 Jean-Marc Foltz (* 1968), französischer Klarinettist
 Karl Foltz (1865–1961), kath. Priester, Prälat im Bistum Speyer
 Karl Foltz (Politiker) (1823–1866), österreichischer Landwirt und liberaler Politiker
 Ludwig Foltz (1809–1867), deutscher Architekt, Bildhauer und Illustrator
 Otto Foltz (1889–1942), Kammersekretär und großdeutscher Politiker
 Richard Foltz (* 1961), kanadischer Wissenschaftler
 Philipp von Foltz (1805–1877), deutscher Maler

Sonstiges:

 Foltz-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch

 Folz
 Folds
 Volz
 Voltz